Старухино — название нескольких населённых пунктов:
 Старухино — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Старухино — село в Чернском районе Тульской области.
 Старухино — деревня в Большесельском районе Ярославской области.